República de Serbia puede hacer referencia a:

 Serbia, el actual Estado surgido en 2006, tras la disolución de la Unión de Serbia y Montenegro.
 República Socialista de Serbia, el estado socialista constitutivo de la República Federal Socialista de Yugoslavia.
 República de Serbia (federal), el estado constitutivo, junto a Montenegro, de la República Federal de Yugoslavia.
 República Serbia de Krajina, el estado de facto que existió entre 1991 y 1995 en territorio croata.
 República Srpska(que significa república serbia),una entidad política de Bosnia y Herzegovina  de mayoría serbia
 República Srpska(1992-1995),un estado cliente de Serbia en la Guerra de Bosnia